Орёл — русская фамилия. Известные носители:
 Орёл, Александр Евстафьевич (1908—1997) — советский военно-морской деятель, адмирал, командующий Балтийским флотом (1959—1967).
 Орёл, Андрий — украинский композитор, гитарист и музыковед.
 Орёл, Анатолий Константинович (род. 1943) — украинский государственный деятель, дипломат.
 Орёл, Антон Лукьянович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6770; 3 декабря 1842 года.
 
 Орёл, Григорий Николаевич (1904—1974) — советский военачальник, генерал-полковник танковых войск.
 Орёл, Иван Яковлевич (1914—1944) — Герой Советского Союза.
 Орёл, Пётр Павлович — Георгиевский кавалер; майор; № 8512; 26 ноября 1850 года.
 Орёл, Степан Фёдорович (1913—1945) — Герой Советского Союза, красноармеец.
 Орёл, Фёдор Леонтьевич — Георгиевский кавалер; есаул; 5 мая 1917 года (посмертно).

См. также